Соревнования по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 2004 прошли на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, Греция. Квалификация прошла 12 августа, финальная часть — с 15  по 21 августа. 128 лучников из 43 стран боролись за 4 комплекта медалей: в мужских и женских одиночных и командных разрядах.

Стадион, часто называемый Каллимармаро и построенный в 556 году до нашей эры для проведения Панафинейских игр, принимал соревнования первых Олимпийских игр. По просьбе Джеймса Истона, президента , соревнования по этому виду спорта прошли на этом исторически важном объекте, в надежде, что историческое наследие и природные красоты смогут привлечь зрителей на стадион. , занявший четвёртое место в личном первенстве среди мужчин, заметил, что «он чувствует вдохновение и гордость от участия», в то время как американец  от лица большей части спортсменов, принимавших участие в этих соревнованиях, сказал: "Это великая честь и привилегия выступать на Олимпийском стадионе 1896 года."

Сборная Южной Кореи выиграла 3 из 4 разыгрывавшихся золотых медалей. Четыре олимпийских рекорда и несколько мировых рекордов были побиты, несмотря на плохие погодные условия в начальных кругах соревнования.

Квалификация

Для квалификации спортсменов на Игры существовало четыре способа, одинаковые для обоих полов. Хозяева Игр, греки, получили по три места в каждом индивидуальном состязании. Также по три места получили страны, занявшие в 2003 году первые 8 мест в рейтинге (за исключением принимающей стороны), а также 19 лучших лучников из стран, не квалифицировавшихся через место в рейтинге. Пятнадцать из оставшихся восемнадцати мест были поровну распределены между пятью частями света по местам, занятым на первенстве континента. Оставшиеся три места были даны как wild card. В итоге в каждом индивидуальном соревновании участвовали по 64 спортсмена.

На всех состязаниях по стрельбе из лука на этих Играх дистанция до мишени составляла 70 метров. Мишень состояла из нескольких концентричных кругов и составляла в диаметре 122 см. Лучники получали очки в зависимости от круга, в который попала стрела; десять очков давалось за попадание в центральный круг, одно очко — за попадание во внешний круг.

Формат

Одиночный разряд 
Олимпийская дисциплина в стрельбе из лука — стрельба из классического лука с 70 метров в мишень диаметра 122 см. Во время квалификационного раунда каждый стрелок делал 12 серий, по 6 стрел в каждой. По итогам квалификации была составлена турнирная сетка, которая разводила до решающих стадий лучших лучников по итогам квалификации. В 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала матчи состояли из 6 серий по 3 выстрела, а в 1/4 финала, 1/2 финала, матче за 3-е место и в финале матч состоял из 4 серий по 3 выстрела.

Командный разряд 
13 мужских и 15 женских команд вели борьбу в командных соревнованиях. Квалификация команд была произведена по отборочным соревнованиям в одиночном разряде сложением результатов всех трёх спортсменов. От участия в 1/8 финала были освобождены первые четыре сеяные команды. Матч состоял из 27 выстрелов (по 9 каждым участником).

Призёры

Страны-участницы 
В соревнованиях по стрельбе из лука приняли участие представители 43 государств.  Ниже представлен список стран, в скобках — количество спортсменов.

 (6)
 (2)
 (1)
 (2)
 (4)
 (4)
 (6)
 (2)
 (1)
 (4)
 (6)
 (2)
 (2)
 (4)
 (3)
 (2)
 (5)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (4)
 (5)
 (1)
 (6)
 (1)
 (6)
 (1)
 (4)
 (6)
 (1)
 (1)
 (1)
 (6)
 (3)
 (1)
 (6)
 (6)

Таблица медалей
Команда Южной Кореи сохранила свои доминирующие позиции в этом виде спорта, выиграв три из четырех золотых медалей и одну серебряную.  Марко Гальяццо, выиграв индивидуальное первенство у мужчин, стал первым итальянским олимпийским чемпионом в это виде спорта. Лучники Японии, чей представитель Хироси Ямамото стал вице-чемпионом, также ранее не завоевывали золотых медалей.  Представители Тайваня также ранее не завоевывали медалей в стрельбе из лука.

Интересные факты 
 41-летний японец Хироси Ямамото выиграл серебро в личном турнире спустя 20 лет после того, как завоевал «личную» бронзу на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе. В финале в Афинах японец уступил 21-летнему итальянскому дебютанту Марко Гальяццо, которому был всего 1 год, когда японец выиграл свою первую олимпийскую медаль.
 Самый юный участник соревнований 17-летний австралиец Тим Каддихи выиграл бронзу в личном первенстве.

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов 
 Стрельба из лука на летних Олимпийских играх 2004